Ла Пуерта дел Баро има више значења:

 Ла Пуерта дел Баро (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта дел Баро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику